

Geografia
 Fenwick Island – comune degli Stati Uniti nella Contea di Sussex, Stato del Delaware

Persone
 Alexander Henry Fenwick Armstrong (1970) – attore, comico, cantante e presentatore televisivo britannico
 Austen Fenwick Campbell (1901-1981) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Edmund Percy Fenwick George Grant (1867-1952) – ammiraglio inglese
 Irene Fenwick, nata Irene Frizell, (1887-1936) – attrice teatrale e cinematografica statunitense.
 Kate Gillou-Fenwick, nata Catherine Marie Blanche Gillou (1887-1964) – tennista francese
 Millicent Fenwick, nata Hammond (1910-1992) – politica, ambasciatrice e giornalista statunitense
 Paul Fenwick (1969) – ex calciatore canadese, di ruolo difensore
 Peter Fenwick, all'anagrafe Peter Brooke Cadogan Fenwick (1935) – medico statunitense
 Steven Paul "Steve" Fenwick (1951) – ex rugbista a 15 britannico
 Terry Fenwick (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Thomas Samuel Fenwick Seymour, noto come Tommy Seymour (1988) – rugbista a 15 statunitense

Altro
 Grand Fenwick – stato fittizio nel romanzo Il ruggito del topo